Niagarawatervallen, een grote waterval op de grens van de Verenigde Staten en Canada
 Niagara (band), Duitse band
 Niagara (Bellewaerde), een attractie in Bellewaerde
 Niagara (film), een Amerikaanse film noir uit 1953
 Niagara (La Récré des 3 Curés), een waterglijbaan
 Niagara (New York), een plaats in de staat New York
 Niagara (North Dakota), een plaats in de staat North Dakota
 Niagara (rivier), een rivier tussen Eriemeer en Ontariomeer die deels de grens vormt tussen de VS en Canada
 Niagara (West-Australië), een spookdorp
 Niagara (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin
 Niagara Schiereiland, een schiereiland tussen het Ontariomeer en Eriemeer
 Niagara Falls (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York
 Niagara Falls (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario
 Niagara-on-the-Lake, een stad in de Canadese provincie Ontario